Sonstige Einkünfte bezeichnet:
 Sonstige Einkünfte (Deutschland)
 Sonstige Einkünfte (Österreich)